Михаи́л Виноку́ров:
 Винокуров, Михаил Алексеевич (род. 1949) — советский и российский экономист.
 Винокуров, Михаил Васильевич (1890—1955) — советский специалист в области конструкций железнодорожных экипажей.